«Совсем не бабник» () — американская кинокомедия Мигеля Артеты. В главной роли — Эд Хелмс.

Сюжет 
Коллега наивного провинциала из захолустья Тима умирает от асфиксии во время акта самоудовлетворения, и главному герою приходится занять его рабочее место, которое полно неожиданностей и соблазнов.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 

Кинокомедии 2011 года
Кинокомедии США
Фильмы Мигеля Артеты
Фильмы США 2011 года
Фильмы на английском языке
Фильмы с музыкой Кристофа Бека